San Jacinto (span. für Heiliger Hyazinth) ist der Name folgender

Orte in Bolivien:
San Jacinto (Chuquisaca), Ortschaft im Departamento Chuquisaca
San Jacinto (Linares), Ortschaft in der Provinz José María Linares, Departamento Potosí
Lago San Jacinto, Stausee in der Provinz Cercado, Departamento Tarija

Orte in Ecuador:
San Jacinto (Guayas), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Colimes der Provinz Guayas

Orte in El Salvador:
 San Jacinto (San Salvador), verarmtes Stadtviertel von San Salvador

Orte in Kolumbien:
San Jacinto (Kolumbien), Gemeinde im Departamento Bolívar

Orte in Mexiko:
San Jacinto (Aguascalientes) im Bundesstaat Aguascalientes
San Jacinto (Baja California Sur) im Bundesstaat Baja California Sur
San Jacinto (Durango) im Bundesstaat Durango
San Jacinto (Nuevo León) im Bundesstaat Nuevo León
San Jacinto Tlacotepec im Bundesstaat Oaxaca

Orte in Peru:
San Jacinto (Nepeña), Ort im Distrikt Nepeña in der Provinz Santa
San Jacinto (Tumbes), Ort in der Provinz Tumbes
Distrikt San Jacinto, Distrikt in der Provinz Tumbes

Orte auf den Philippinen:
San Jacinto (Masbate)
San Jacinto (Pangasinan)

Orte in Uruguay:
San Jacinto (Uruguay)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 San Jacinto (Indiana), Stadt in Indiana
 San Jacinto (Kalifornien), Stadt in Kalifornien
 San Jacinto Fault Zone, Verwerfung in Kalifornien
 San Jacinto Mountains, Gebirgsmassiv in Kalifornien
 San Jacinto Peak, Berg in Kalifornien
 San Jacinto River (Lake Elsinore), Fluss in Kalifornien
 San Jacinto Valley, Tal in Kalifornien
 San Jacinto (Nevada), Siedlung in Nevada
 San Jacinto County, Verwaltungseinheit in Texas
 San Jacinto Monument, Denkmal in Texas
 San Jacinto River (Galveston Bay), Fluss in Texas

Schiffe:
 Dampffregatte USS San Jacinto (1850). Sie löste 1861 durch  Aufbringung eines britischen Postdampfers die sog. Trent-Affäre aus.
 USS San Jacinto (CVL-30), leichter Flugzeugträger der Independence-Klasse
 USS San Jacinto (CG-56), Lenkwaffenkreuzer der Ticonderoga-Klasse

Schlachten:
 Schlacht von San Jacinto (1836) zwischen Mexikanern und Texanern
 Schlacht von San Jacinto (1856) zwischen Nicaraguanern und den US-amerikanischen Freibeutern
 Schlacht von San Jacinto (1899) zwischen den Vereinigten Staaten und philippinischen Aufständischen

Siehe auch: 

 São Jacinto